WXW steht für:
 Westside Xtreme Wrestling, deutsche Wrestling-Promotion
 World Xtreme Wrestling, US-amerikanische Wrestling-Promotion
 Waswo X. Waswo (* 1953), US-amerikanischer Fotograf

wxw steht für:
 Wardandi (ISO-639-3-Code), Nyungar-Sprache, eine der Australischen Sprachen

WXW